Crutzen ist der Name folgender Personen:
 Carine Crutzen (* 1961), niederländische Schauspielerin
 Paul J. Crutzen (1933–2021), niederländischer Meteorologe; Nobelpreisträger für Chemie (1995)

Crutzen ist auch:
 (9679) Crutzen, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Krutzen (Wüstung)
 Krützen